Мюлдер; Мульдер () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Мюлдер, Бойито (род. 1991) — нидерландский фигурист, выступающий в мужском одиночном разряде.
 Мульдер, Геррит Ян (1802—1880) — голландский химик, описавший химический состав белков.
 Мюлдер, Карен (род. 1970) — нидерландская модель.
 Мюлдер, Мишель (род. 1986) — конькобежец-спринтер из Нидерландов.
 Мюлдер, Роналд (род. 1986) — конькобежец-спринтер из Нидерландов.
 Мюлдер, Эрвин (род. 1989) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Херенвен».
 Мюлдер, Юри (род. 1969) — нидерландский футболист и тренер, играл на позиции нападающего.
 Мюлдер, Ян
 Мюлдер, Ян (футболист) (род. 1945) — нидерландский футболист и писатель.
  (род. 1943) — нидерландский политик.